Synemma Benth. 1846 : un genre de plantes de la familles des Acanthaceae, synonyme de : Hygrophila R.Br. 1810 ;
synemma : un synonyme de corémie.